En anglais, le mot  signifie «  ».

En particulier, High Church et Low Church désignent les éléments ritualistes et fondamentalistes au sein des Églises anglicane et luthérienne.

Patronyme 
 Alonzo Church (1903-1995), mathématicien américain célèbre pour la Thèse de Church et le lambda-calcul ;
 Benjamin Church (1639-1718), officier américain des guerres de conquêtes ;
 Benjamin Church (1734-1778), premier Surgeon General of the United States Army ;
 Charlotte Church (1986-), chanteuse britannique ;
 Ellen Church (1904 - 1965), première hôtesse de l'air de l'histoire de l'aviation ;
 Ellie Church, actrice américaine ;
 Frank Forrester Church III (1924-1984), sénateur américain, président de la Commission Church ;
 Frederic Edwin Church (1826-1900), peintre paysagiste américain ;
 Harry Church Oberholser (1870-1963), ornithologue américain ;
 Marguerite S. Church (1892-1990), femme politique américaine ;
 Richard Church (1784-1873), général lors de la guerre d'indépendance grecque ;
 Sandra Church (1933-), actrice et chanteuse américaine ;
 Charles Church (1970-), artiste-peintre ;
 Simon Church (1988-), footballeur gallois ;
 Thomas Haden Church (1961-), acteur américain ;
 William Church (c1778-1863), inventeur américain.

Toponyme 

 Church, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa, aux États-Unis.

Musique 
 The Church est un groupe de rock australien formé en 1980 ;
 The Church est un album de l'artiste français Mr. Oizo sorti en 2014.

Voir aussi 
 
 Church's, fabricant de chaussure anglais
 Chvrches, groupe de musique electropop écossais

Homonymie de patronyme